Con il nome Maria Teresa d'Austria sono conosciute molte donne della storia:

 Maria Teresa d'Austria (1638-1683) – arciduchessa già Infanta Maria Teresa di Spagna, poi regina di Francia e di Navarra, sposa di Luigi XIV di Francia
Maria Teresa d'Asburgo (1717-1780) – regina d'Ungheria, regina di Boemia, arciduchessa d'Austria
Maria Teresa d'Asburgo (1684-1696) – arciduchessa d'Austria, figlia di Leopoldo I d'Asburgo
Maria Teresa d'Asburgo-Este (1773-1832) – figlia di Ferdinando d'Asburgo-Este e moglie di Vittorio Emanuele I di Savoia
Maria Teresa d'Asburgo-Este (1817-1886) – figlia di Francesco IV di Modena e di Maria Beatrice di Savoia e nipote della precedente omonima